El término urco puede referirse a:

 Perro de Urco, animal de la mitología gallega y asturiana.
 Urco, un nombre común de la especie de ave Pyrope pyrope en Chile.
 Urco, sitio arqueológico en el distrito de Calca, región Cuzco, Perú.